Port lotniczy Newark-Liberty – międzynarodowe lotnisko położone pomiędzy Newarkiem i Elizabeth (kod IATA: EWR)
 EastWest Rockers – polski zespół i sound system grający muzykę reggae i dancehall.